Паша Йигит-бей (Саруханли Паша Йигит-бей) (, Pasaythus, Basaitus; ум. ) — крупный османский военный и государственный деятель конца XIV и начала XV века, первый санджакбей Скопье (Ускюба) (1392—1413).

Биография 
Предположительно Паша Йигит-бей родился в бейлике Сарухан, поскольку в османских хрониках он упоминаетмся как Саруханли. Первое упоминание о нём относится к 1389 году, когда Паша Йигит-бей был одним из османских военачальников в Битве на Косовом поле. В 1390 году Баязид расселил в географическом регионе Македония тюркские племена Юрюк из Сарухана, которые, вероятно, были связаны с Йигит-беем. Паша Йигит-бей был назначен удж-беем в регионе Македонии, чтобы управлять своими соплеменниками. В 1390 году по приказу османского султана Баязида I военачальник Йигит-бей предпринял два поход на Боснию. Он разбил в бою и пленил князя Зеты Георгия II Балшича, который был отпущен на свободу после выплаты выкупа. В 1392 году Паша Йигит-бей во главе османской армии взял город Скопье. В качестве награды за верную службу султан пожаловал Йигит-бею и его сыновьям большие земельные владения. Паша Йигит-бей стал первым уджбеем (затем санджакбеем) Ускюба (Скопье) и служил в этой должности  21 год, с 1392 по 1413 год. Йигит-бей скончался и был похоронен в построенной им в Скопье мечети.

Семья 
Сыновьями Йигита-бея были крупные османские предводители акынджи Исхак-бей и Турахан-бей. Исхак-бей был вторым санджакбеем Ускюба (1415—1439), а Турахан-бей стал первым санджакбеем Фессалии (1423—1456).

Внук Паши Йигита, Иса-бей Исакович, основал города Сараево и Нови-Пазар, сын, Турахан-бей, основал город Тирнавос. В общей сложности их семья построила на Балканах более 30 мечетей (14 cami, 18 mescid), 5 имаретов, 6 караван-сараев, 13 мостов.

Генеалогия 
Согласно Бабингеру.

Примечания

Литература 
 

 
 
Военачальники Османской империи
История Боснии и Герцеговины
История Северной Македонии
Санджак-беи